Аояма (, синя гора) — японське прізвище.

 Аояма (токійський квартал) — токійський квартал, розташований у північно-східній частині спеціального району Мінато.
 Аояма-Іттйоме — залізнична станція на лініях Оедо, Гіндза і Хандзомон розташована в спеціальному районі Мінато, Токіо.

Відомі носії  
 Аояма Гошьо — мангака, творець манги «Детектив Конан».
 Аояма Сюко — японська тенісистка.
 Аояма Тосіхіро — японський футболіст, який виступає в Джей-лізі за клуб «Санфречче Хіросима».
 Міцуко Аояма (яп. 青山みつ), у шлюбі Куденгове-Калерґі (нім. Mitsuko, Gräfin von Coudenhove-Kalergi; 1874-194) - одна з перших японок, що емігрували до Європи. З 1903 р. мала графський титул. Мати ідеолога європейської інтеграції Ріхарда Калерґі.
 Хіросі Аояма (народився 25 жовтня 1981) — японській мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP, останній чемпіон світу у класі 250сс (2009).

Інше 
 11258 Аояма — астероїд головного поясу